Sonneck ist der Name von geographischen Objekten:

Bergwelt:
 Sonneck (Berg) (2260 m), Berg im Kaisergebirge nahe Kufstein, Tirol, Österreich
 Sonneck oder Sonneneck (1105,8 m), Gebirgskamm im Nördlichen Alpenvorland bei Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern, Deutschland

Ortschaft:
 Sonneck (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Ortschaft in der Gemeinde Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Bauwerke:
 Schloss Sonneck (St. Bartholomä) in Reiteregg (Sankt Bartholomä), Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich
 Villa Sonneck in Frankfurt-Bockenheim, siehe Bauwerke in Bockenheim#Villa Sonneck

Sonneck ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Sonneck (* 1970), deutscher Autor 
 Gernot Sonneck (* 1942), österreichischer Arzt und Psychotherapeut
 Hubert Sonneck (1913–1984), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Bundeswehr
 Oscar Sonneck (1873–1928), deutsch-amerikanischer Musikwissenschaftler, Bibliothekar und Bibliograph

Siehe auch:
 Burgruine Sonnegg
 Burg Sooneck
 Haus Sonneck (Begriffsklärung)
 Schloss Sonneck (Begriffsklärung)
 Soennecken (Begriffsklärung) 
 Sönnecken (Begriffsklärung)
 Wohnturm Sunnegg